Тарта́к — село в Україні, в Червоноградському районі Львівської області. Населення — 81 особа.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Тартак

Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області